Windscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Windscheid (1817–1892), deutscher Jurist und Rechtslehrer
 Franz Windscheid (1862–1910), deutscher Neurologe
 Jonas Windscheid (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 Katharina Windscheid (1859–1943), deutsche Frauenrechtlerin
 Leon Windscheid (* 1988), deutscher Unternehmer
 Otto Windscheid (1821–1897), deutscher Ingenieur und Fabrikant